Lengyel Zoltán
 Lengyel Zoltán (1873–1940) ügyvéd, újságíró, a Független Magyarország főszerkesztője, országgyűlési képviselő
 Lengyel Zoltán (1908–1964) pap, az utolsó örmény katolikus apostoli kormányzó
 Lengyel Zoltán (1946) informatikus, politikus, Munkács polgármestere
 Lengyel Zoltán (1951) evezős, edző
 Lengyel Zoltán (1960) politikus, országgyűlési képviselő (Fidesz, MDF)
 Lengyel Zoltán (1970) zongoraművész, orgonista, zeneszerző  
 Lengyel Zoltán a Lacht el Bahhtar gitárosa
 Lengyel Zoltán (?) Táncsics Mihály-díjas mezőgazdasági újságíró, a Kistermelők Lapja főszerkesztője

hasonló nevűek
 Fodor-Lengyel Zoltán (1963) festő